Kitgum (plaats), plaats in Oeganda
 Kitgum (district), district in Oeganda